Bete ou bet — letra de alfabetos semitas
Beth (cantora) — cantora espanhola

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos